Ornithocheiroidea — клада птерозаврів підряду Птеродактилі (Pterodactyloidea). Група включає прогресивних птерозаврів, що були хорошими літунами та добре пересувались по суші.

Класифікація

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Andres & Myers, 2013.

Примітки 

Птерозаври